Gemeentecode (Nederland) 
Gemeentecode (Zweden)